Hatherly ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Hatherly (* 1996), südafrikanischer Mountainbiker
 Ana Hatherly (1929–2015), portugiesische Schriftstellerin, Malerin, Künstlerin, Filmemacherin, Philologin und Hochschullehrerin